Кубок Італії з футболу 2013–2014 — 67-й розіграш кубкового футбольного турніру в Італії. Титул здобув Наполі.

Перший раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|3 серпня 2013

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|4 серпня 2013

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|6 серпня 2013

|}

Другий раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|10 серпня 2013

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|11 серпня 2013

|}

Третій раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|17 серпня 2013

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|18 серпня 2013

|}

Четвертий раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|3 грудня 2013

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|4 грудня 2013

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|5 грудня 2013

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|18 грудня 2013

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|8 січня 2014

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|9 січня 2014

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|14 січня 2014

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|15 січня 2014

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|21 січня 2014

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|22 січня 2014

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|23 січня 2014

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|29 січня 2014

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>4/11 лютого 2014

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>5/12 лютого 2014

|}

Фінал

Примітки

Посилання 
 Кубок Італії на soccerway 

2013—2014
Італія
Італія
2013 в італійському спорті
2014 в італійському спорті